Péptido natriurético se refiere a un péptido que induce la natriuresis (la descarga de sodio a través de la orina).

Ejemplos:
Péptido natriurético auricular: aurícula cardíaca
Péptido natriurético cerebral: ventrículo en humanos, cerebro en cerdos

Enlaces externos 
 

Aparato urinario